Sahlberg kan som auktorsförkortning betyda:

 John Reinhold Sahlberg
 Carl Reinhold Sahlberg
 Reinhold Ferdinand Sahlberg

Robotskapade auktorsförkortningar